Нёви́-Сен-Сепю́лькр () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Ла-Шатр.

Код INSEE кантона — 3616. Всего в кантон Нёви-Сен-Сепюлькр входят 12 коммун, из них главной коммуной является Нёви-Сен-Сепюлькр.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 6 043 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Нёви-Сен-Сепюлькр
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE 

Кантоны департамента Эндр